Messier 108 – galaktyka spiralna
 M108 SPH – działo samobieżne